Lilla Hästskäret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lilla Hästskäret, Larsmo, Österbotten, 
 Lilla Hästskäret, Kimitoön, Åboland,

Se även
Hästskäret
Stora Hästskäret

Robotskapade Finlandförgreningar